

Прізвище

 Олівія Паолі (, 1855—1942, Понсе, Пуерто-Рико) — пуерториканська суфражистка, мислитель і активіст, який боровся за права жінок.
 Паскаль Паолі (у французькій вимові — фр. Pascal Paoli), або Паскуале Паолі (в італійському і корсиканським вимові — італ., Корс. Filippo Antonio Pasquale de 'Paoli, 6 квітня 1725 — 5 лютого 1807) — корсиканський політичний і військовий діяч.

Топонім

Паолі — місто, штат Колорадо
 Паолі — місто, штат Індіана
 Паолі — місто, штат Оклахома
 Паолі — переписна місцевість, штат Пенсільванія